Рофе́ — фамилия, означающая «врач» (от ).

Известные носители 
 Рофе, Александр Иосифович (1927—2018) — советский и российский экономист, доктор экономических наук, профессор.
 Рофе, Паскаль (род. 1960) — французский дирижёр.

 Рофе-Бекетов, Фёдор Семёнович (1932—2022) — советский и украинский математик, доктор физико-математических наук, профессор.